Ponette bezeichnet:

 La Ponette, einen ehemaligen französischen Autohersteller
 Ponette (Film), einen Film von Jacques Doillon (1996)

Ponette ist der Familienname folgender Personen:

 Helena Ponette (* 2000), belgische Sprinterin